Hendrik Beekman (brandstichter)
Hendrik Beekman (kunstschilder)